Walrus Island (englisch für „Walross-Insel“) ist der Name folgender Inseln:

 Walrus Island (Pribilof Islands) in Alaska, Vereinigte Staaten
 Walrus Island (Bathurst Inlet) in Nunavut, Kanada
 Walrus Island (Hall Lake) im Hall Lake, in Nunavut, Kanada
 Walrus Island (Hudson Bay) in Nunavut, Kanada

Siehe auch:
 Walrus Islands, Inselgruppe in Alaska, Vereinigte Staaten
 Walross-Insel